Речото () — итальянские белые и красные сладкие вина, изготавливаемые в провинции Венето методом аппассименто (), из предварительно подвяленного (заизюмленного) винограда. 

Три сорта вина имеют высшую категорию итальянских вин DOCG:
 Речото делла Вальполичелла — красное десертное вино.
 Речото ди Соаве — белое десертное вино.
 Речото ди Гамбеллара — белое десертное вино.